České příjmení Zahradníček je zdrobnělina od slova Zahradník a nosí je více osobností:

 Emanuel Zahradníček (1908–1933) – český student a první oběť fašismu v Československu
 Hana Zahradníčková (* 1972) – česká překladatelka a novinářka
 Jan Zahradníček (1905–1960) – básník, novinář, překladatel a politický vězeň
 Jan Zahradníček (lední hokejista) (* 1996) – český lední hokejista
 Jan Zahradníček (lékař) (1882–1958) – lékař, chirurg, ortoped, profesor UK
 Jan Zahradníček (senátor) (1948–2019) – politik KDU ČSL
 Jiří Zahradníček (1923–2001) – český operní pěvec
 Josef Zahradníček (* 1957) – český politik KSČM
 Josef Zahradníček (1881–1968) – experimentální fyzik
 Luděk Zahradníček (* 1945) – český politik ODS a US a diplomat
 Michal Zahradníček (* 1966) – český filantrop, podnikatel a investor,
 Pavel Zahradníček (* 1966) – český duchovní
 Petr Zahradníček (* 1964) – regionální politik TOP 09
 Tomáš Zahradníček – více osob

Externí odkazy